Валдис Карлович Калнрозе (; 17 января 1894 — 16 апреля 1993) — латвийский и советский художник. Народный художник Латвийской ССР. Лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1980).

Биография 
Валдис Калнрозе (до 1961 года Волдемар Розенбергс) родился 17 января 1894 года в городе Гольдингене Курляндской губернии Российской империи (ныне — город Кулдига в Латвии) в семье пекаря Карлиса Розенберга.

Учился в Лиепайской основной школе, в художественной студии А. Стунды, окончил Латвийскую академию художеств (пейзажная мастерская В. Пурвитиса, 1932).

В начале жизненного пути поменял много профессий и рабочих мест. Некоторое время работал в Лиепайском театре. В годы Первой мировой войны беженцем жил на острове Саарема. По возвращении в Латвию принимал участие в Борьбе за независимость.

Состоял в художественной секции латвийского творческого объединения «Зелёная ворона» (1929). Член Союза художников Латвии (1944—1952; восстановлен в 1957). Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1963). Народный художник Латвийской ССР (1970). Лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1980).

Умер 16 апреля 1993 года в Риге. Похоронен на Лесном кладбище.

Творчество 
Принимал участие в выставках с 1928 года. Пейзажист. Виртуозно передавал интонационно тонкие композиции при изображении предметов. С 1960-х годов работал преимущественно в жанре марины. Для придания избыточной экспрессивности нередко пользовался мастихином.

Наиболее известные работы: «Осень в маленьком городке», «Три брата», «У реки осенью», «Старая Рига», «Пора цветения», «Пионы», «Сумерки на взморье», «Розы и лимон», «Море в Звейниекциемсе», «Вечерний час».

Примечания

Литература 
 Ņefedova I. Valdis Kalnroze. — Rīga, 1980.
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. A. Vanaga. — Rīga, 2000.

Ссылки 
 Биография и работы на сайте antonia.lv

Художники Латвии
Художники СССР
Народные художники Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище
Выпускники Латвийской академии художеств
Члены Союза художников Латвийской ССР